

Села 
 Григорівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Аджамська сільська громада
 Григорівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада (в минулому — Олександрівський район)